Miskito bezeichnet:
 Miskito, indigenes Volk in Mittelamerika
 Miskito (Sprache), indigene Sprache Mittelamerikas

Siehe auch:
 Miskitoküste, Landschaft in Nicaragua